Appenzeller Bahnen (1988-2006), voormalige Zwitserse spoorwegonderneming
 Appenzeller Bahnen (2006), Zwitserse spoorwegonderneming sinds 2006